Transatlantic kan syfta på:

 Rederi AB Transatlantic – ett svenskt rederi 2005–2015, numera Viking Supply Ships AB
 Rederi Transatlantic – ett tidigare svenskt rederi (1904–1994)
 Transatlantic (musikgrupp) –  ett progressivt sidoprojekt (musikgrupp)
 Transatlantic Records – ett brittiskt skivbolag
 Transatlantic (TV-serie) – TV-serie från 2023